Capitalisation peut désigner :
 un système de placement financier, la capitalisation des intérêts
 la capitalisation boursière, un indicateur de la valeur d'une entreprise
 la capitalisation de l'expérience
 la capitalisation des connaissances